

Cancelleria 
 7B – gradazione della scala di durezza delle matite inglese

Codici 
 7B – codice vettore IATA di Atlant-Sojuz dal 2008 (KrasAir fino al 2008) (Russia)